Edéa, een stad in Kameroen
 EdeA, een Nederlands nutsbedrijf
 Edea (muziekgroep), een Finse muziekgroep